Алексей Николаевич Чуканов — белорусский учёный, педагог. Ректор «Белорусской медицинской академии последипломного образования»

Биография 
В 1998 году окончил Минский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эхокардиография плода на этапе ультразвукового скрининга беременных».

В сентябре 2020 года назначен ректором государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования».

Член Экспертного совета по здравоохранению Межпарламентской ассамблеи Исполнительного комитета стран СНГ.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов — разработка новых технологических решений по ультразвуковой диагностике патологических изменений при различных патологиях человека, в том числе врождённых пороках развития у плода.

Является автором 5 патентов на изобретения, 12 инструкций на методы диагностики, 23 рационализаторских предложений.

Один из основоположников школы пренатальной диагностики в Республики Беларусь, стоявший у истоков формирования системы специализированных диагностических центров.

Один из организаторов системы здравоохранения Республики Беларусь, при непосредственном участии которого в 2006 году была создана первая в стране кафедра ультразвуковой диагностики, а также усовершенствована модель оказания диагностической помощи населению.

Награды 
 Знак «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» (2012)
 Почётная грамота комитета по здравоохранению Мингорисполкома (2011, 2015)
 Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Беларусь (2019).
 Медаль ордена святителя Кирилла Туровского (2021)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Педагоги Белоруссии
Учёные Белоруссии